Een verkeersweg:
 N456 (België)
 N456 (Frankrijk)
 N456 (Nederland), zie Provinciale weg 456